est la formule brute de 33 isomères.

 Alcool, hexanol
 primaire
 hexan-1-ol, numéro CAS 
 2-méthylpentan-1-ol, numéro CAS , racémique des énantiomères
 (R)-2-méthylpentan-1-ol, numéro CAS 
 (S)-2-méthylpentan-1-ol, numéro CAS 
 3-méthylpentan-1-ol, numéro CAS , racémique
 (R)-3-méthylpentan-1-ol, numéro CAS 
 (S)-3-méthylpentan-1-ol, numéro CAS 
 4-méthylpentan-1-ol ou isohexanol, numéro CAS 
 2,2-diméthylbutan-1-ol, numéro CAS 
 2,3-diméthylbutan-1-ol, numéro CAS , racémique
 (2R)-2,3-diméthylbutan-1-ol, numéro CAS 
 (2S)-2,3-diméthylbutan-1-ol, numéro CAS 
 3,3-diméthylbutan-1-ol, numéro CAS 
 2-éthylbutan-1-ol, numéro CAS 
 secondaire
 hexan-2-ol, numéro CAS , racémique
 (2R)-hexan-2-ol, numéro CAS 
 (2S)-hexan-2-ol, numéro CAS 
 hexan-3-ol, numéro CAS , racémique
 (R)-hexan-3-ol, numéro CAS 
 (S)-hexan-3-ol, numéro CAS 
 3-méthylpentan-2-ol, numéro CAS , mélange des énantiomères et des diastéréoisomères
 (RR)-3-méthylpentan-2-ol, numéro CAS 
 (SS)-3-méthylpentan-2-ol, numéro CAS 
 (2R3S)-3-méthylpentan-2-ol, numéro CAS 
 (2S3R)-3-méthylpentan-2-ol, numéro CAS 
 4-méthylpentan-2-ol, numéro CAS , racémique
 (R)-4-méthylpentan-2-ol, numéro CAS 
 (S)-4-méthylpentan-2-ol, numéro CAS 
 2-méthylpentan-3-ol, numéro CAS , racémique
 (3R)-2-méthylpentan-3-ol, numéro CAS 
 (3S)-2-méthylpentan-3-ol, numéro CAS 
 3,3-diméthylbutan-2-ol, numéro CAS , racémique
 (2R)-3,3-diméthylbutan-2-ol, numéro CAS 
 (2S)-3,3-diméthylbutan-2-ol, numéro CAS 
 tertiaire
 2-méthylpentan-2-ol, numéro CAS 
 3-méthylpentan-3-ol, numéro CAS 
 2,3-diméthylbutan-2-ol, numéro CAS 

 Éther
 1-méthoxypentane, numéro CAS 
 1-éthoxybutane ou éthyl butyl éther, numéro CAS 
 1-propoxypropane ou dipropyléther, numéro CAS 
 ETBE ou éthyl t-butyl éther, numéro CAS 
 diisopropyl éther, numéro CAS